ね або ネ (/ne/; МФА: [ne] • [ne̞]; ) — склад в японській мові, один зі знаків японської силабічної абетки кана;
 Не (інвертор) — логічний вентиль, який реалізує логічне заперечення.

Прізвища 

 Арсен Не () — івуарійський футболіст, захисник;
 Марко Не () — івуарійський футболіст, півзахисник. Брат Арсена Не.

Топоніми 

 Не (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія,  метрополійне місто Генуя;
 Не () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї;
 Не () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура;
 Не () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш.